Fallen Angel (filme) - suspense de 1945
 Fallen Angel (canção) - da banda Poison
 Fallen Angels (álbum de Bob Dylan)
 Fallen Angels (álbum de Venom)
 Fallen Angels (canção) - da banda Black Veil Brides
 Fallen Angels (filme) - romance honconguês de 1995

Desambiguação